Ayaviri bezeichnet folgende geographische Objekte in Peru:

 Ayaviri, Hauptstadt der Provinz Melgar (Region Puno)
 Ayaviri (Yauyos), Ort in der Provinz Yauyos (Region Lima)
 Distrikt Ayaviri (Melgar), Verwaltungseinheit in der Provinz Melgar (Region Puno)
 Distrikt Ayaviri (Yauyos), Verwaltungseinheit in der Provinz Yauyos (Region Lima)
 Territorialprälatur Ayaviri,  römisch-katholische Territorialprälatur mit Sitz in Ayaviri